Ранчо ел Лимонсито има више значења:

 Ранчо ел Лимонсито (Зиватанехо де Азуета), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ранчо ел Лимонсито (Успанапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику